Šljivovac est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Šljivovac, une localité située dans la municipalité de Gvozd, comitat de Sisak-Moslavina ;
en Serbie
Šljivovac, un village situé dans la municipalité d’Aerodrom (Kragujevac), district de Šumadija ;
Šljivovac un village situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo.